Blekinge je povijesna švedska županija. Utemeljena je 1683. godine, a obuhvaća teritorij veličine 2941 četvorni kilometar. Administrativno je ustrojena kao zajednica pet općina:

Općine 
  Karlshamn

  Karlskrona  

  Olofström 

  Ronneby 

  Sölvesborg

Naselja po općinama 

Blekinge